Relentless bezeichnet:

 den Originaltitel mehrerer Filme:
Blut und Gold (Film), US-amerikanischer Western
Auf der Fährte des Todes, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1977
Der Sunset-Killer, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1988
dessen Fortsetzungen Sunset-Killer 2 – Dead On (1991), Der Sunset-Killer 3 (1992) und Der Sunset-Killer 4 (1994)
 mehrere Musikalben:
Relentless Retribution, sechstes Studioalbum der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Death Angel
Relentless Reckless Forever, siebtes Studioalbum der finnischen Melodic-Death-Metal-Band Children of Bodom
ein 2002 erschienenes Album der Band Mortification
ein 2007 erschienenes Album von Jason Aldean
ein 2009 erschienenes Album der Band For the Fallen Dreams

 den im Entwicklungsstadium befindlichen Hubschrauber Bell 525 des US-amerikanischen Herstellers Bell Helicopter.
 einen Energy-Drink, siehe Liste der Getränkemarken der Coca-Cola Company im deutschsprachigen Raum#Relentless